Гершко — еврейская фамилия.

 Гершко, Аврам (род. 1937) — израильский биохимик, лауреат Нобелевской премии.
 Гершко, Раз (род. 1998) — израильская дзюдоистка, бронзовый призёр олимпийских игр (2020).